SKN St. Pölten ist ein Fußballverein aus St. Pölten. Die Frauenfußballabteilung des SKN St. Pölten besteht seit dem 1. Juli 2016 durch die Eingliederung der Frauenfußballabteilung des FSK St. Pölten, vormals ASV Spratzern. Für das sportliche und wirtschaftliche Management ist der SKN St. Pölten Frauen verantwortlich. Die erste Mannschaft spielt seit jeher in der ÖFB Frauen-Bundesliga, die zweite Mannschaft tritt in der Frauen Future League an.

Geschichte

Vorgeschichte als SC Stattersdorf 

Der SC Stattersdorf gründete eine Frauenmannschaft, die in der Saison 1996/07 in der Niederösterreichischen Landesliga startete und den ersten Platz erreichte. In den folgenden Jahren kletterte die Mannschaft in den Ligen hinauf, bis sie in der Saison 2000/01 in der höchsten österreichischen Frauen Bundesliga spielte.

Spielgemeinschaft mit ASV Spratzern 

Im Jahr 2001 gründete man eine Spielgemeinschaft mit dem im Jahre 1920 gegründete ASV Spratzern, der das Team im nächsten Jahr übernahm und bis 2005 in der 2. Division Ost in einer Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft von SV Neulengbach spielte.

Gründung FSK St. Pölten 

In der Saison 2005/06 nahm der Verein an der Frauenmeisterschaft nicht teil, um 2006 eine Frauenmannschaft zu gründen, die auf Anhieb Meister der Gebietsliga West wurde. In der folgenden Spielzeit 2008/09 gewann der ASV die Meisterschaft in der niederösterreichischen Landesliga und schaffte den Sprung in die zweitklassige 2. Division Ost.

Mit nur einer Saisonniederlage wurde Spratzern auch hier Meister, scheiterte aber in der Relegation an Union Kleinmünchen. Schließlich gelang im Jahre 2011 der Aufstieg in die ÖFB-Frauenliga, nachdem sich der ASV in der Relegation gegen den SC/ESV Parndorf durchsetzen konnte.

Als Aufsteiger in die höchste österreichische Spielklasse wurde die Mannschaft auf Anhieb Vizemeister hinter dem SV Neulengbach. In der Saison 2012/13 reichte es erneut nur zur Vizemeisterschaft. Die Saison wurde punktgleich mit dem SV Neulengbach abgeschlossen, jedoch hatte der ASV das schlechtere Torverhältnis. Im Pokalwettbewerb revanchierte sich Spratzern mit einem 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen an Neulengbach.

In der UWCL 2013/14 schied man gegen den italienischen Meister ASD Torres Calcio mit einem Gesamtscore von 3:5 (Heim 2:2; Auswärts 3:1 verloren) aus dem Bewerb. Die Saison 2013/14 wurde abermals mit dem Vizestaatsmeistertitel hinter Neulengbach beendet. Der ÖFB Ladies Cup Pokal konnte mit einem 4:3-Finalsieg gegen den NÖSV Neulengbach zum zweiten Mal nach St. Pölten geholt werden.

In der Saison 2014/15 gewann St. Pölten erstmals den Meistertitel und den Pokal. In der UWCL wurde der italienische Vertreter ASD CF Bardolino gezogen. Nach zwei sehr guten Spielen musste sich aber der österreichische Meister 4:5 und 2:2 knapp geschlagen geben.

2015/16 konnten die Meisterschaft und der Pokalsieg wiederholt werden.

Kooperation mit SKN St. Pölten 

Am 17. Juni 2016 wurde FSK St. Pölten als Frauenfußball-Abteilung in den SKN St. Pölten eingegliedert und eine Kooperation zwischen beiden Vereinen vereinbart. Gegen Brøndby IF (DEN) gab es in der UWCL zu Hause eine 0:2-Niederlage und auswärts ein 2:2 und damit schied SKN St. Pölten Frauen aus dem Bewerb aus.

In der Saison 2016/17 gewann der Verein erneut die Meisterschaft und den ÖFB Ladies Cup. In der UWCL-Saison 2017/18 wurde der SKN St. Pölten ins Sechzehntelfinale gelost. Dort siegte Manchester City W.F.C. mit 6:0.

Präsidenten 

Präsident von SKN St. Pölten seit 2016

Präsident von SKN St. Pölten Frauen seit 2013

Trainer 
Trainer der Kampfmannschaft seit 2012 (inkl. ASV Spratzern und FSK St. Pölten)

Team-Manager 
Team-Manager der Kampfmannschaft:

Kampfmannschaft

Trainerteam 
Stand: 18. November 2020

Aktueller Kader 
Stand 1. Oktober 2022

Zweite Mannschaft 
Die 2. Frauenmannschaft des SKN St. Pölten spielt in der Future League.

Titel und Erfolge

Titel 
 7 × Österreichischer Meister: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
 8 × Österreichischer Cupsieger: 2013 (als ASV Spratzern), 2014 (als FSK St. Pölten-Spratzern), 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 2 × 2. Liga Ost: 2000, 2011

Erfolge 
 8 × UEFA-Women’s-Champions-League-Teilnehmer: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23
 3 × Österreichischer Vizemeister:: 2012, 2013, 2014
 2 × Meister Niederösterreich Frauen Landesliga: 1997, 2009

Europapokalbilanz

Auszeichnungen 
 2021 und 2022: Niederösterreichische Mannschaft des Jahres

Weblinks 

 Vereinshomepage: SKN St. Pölten
 fussballoesterreich.at. SKN St. Pölten
 weltfussball.at: SKN St. Pölten
 soccerdonna.de: SKN St. Pölten

Einzelnachweise 

Fußballverein in Niederösterreich
Österreichischer Frauenfußballverein
Gegründet 2006
Sportverein (St. Pölten)